Сычёвский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Смоленском районе Алтайского края России. Административный центр — село Сычёвка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2355 человек, в том числе 1137 мужчин и 1218 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 2348 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Сычёвка,
 село Черновая.

Примечания 

Сельские поселения Смоленского района Алтайского края